Bellver puede designar:

 Bellver de Cerdaña es un municipio de la provincia de Lérida (España).
 Bellver es un barrio de la ciudad de Palma de Mallorca (España).
 Castillo de Bellver es una fortaleza del siglo XIV situada en Palma de Mallorca (España).
 Castillo de Bellver fue un superpetrolero español construido en 1978.

Personas 
 José Bellver y Balaguer (1630-1732), general español.
 Francisco Bellver y Collazos (1812-1890), escultor español.
 Mariano Bellver y Collazos (1817-1876), escultor español.
 José Bellver y Collazos (1824-1869), escultor español.
 Ricardo Bellver y Ramón (1845-1924), escultor español.
 Mariano Bellver Utrera (1926), coleccionista de arte y mecenas español.
 Fernando Bellver (1954), pintor español. 
 Sergi Bellver (1971), escritor y crítico literario español.